Espinosa de Villagonzalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espinosa de Villagonzalo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Espinosa de Villagonzalo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar